De Copa CONMEBOL 1999 was de achtste en laatste editie van deze Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie. Titelverdediger was Santos FC uit Brazilië, maar zij deden niet mee aan deze editie. In de finale won het Argentijnse CA Talleres over twee duels van CSA uit Brazilië. Dit was de eerste internationale titel voor de ploeg uit Córdoba. Vanaf 2000 werd de Copa CONMEBOL niet meer georganiseerd, omdat het aantal deelnemende ploegen aan de Copa Libertadores werd verhoogd.

Deelnemers
Aan deze achtste editie van de Copa CONMEBOL deden veertien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor de Copa Libertadores, de Copa Merconorte of de Copa Mercosur. Er waren vier deelnemers uit Brazilië, twee uit Argentinië en Colombia en één uit de overige zes deelnemende landen. Oorspronkelijk zouden er ook twee Uruguayaanse ploegen meedoen, maar deze trokken zich allebei terug en werden niet vervangen.

Toernooi-opzet
De veertien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen. Net als van 1994 tot en met 1998 duurde het toernooi tot en met december. De Uruguayaanse deelnemers waren wel ingeloot voor de competitie, maar trokken zich allebei terug.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld in oktober; op 12, 13 en 19 oktober werden heenwedstrijden gespeeld, op 19-21 en 26 oktober vonden terugwedstrijden plaats. De Uruguayaanse clubs CA River Plate en CA Rentistas waren tegen elkaar ingedeeld, maar omdat beide clubs zich terugtrokken werden deze wedstrijden niet gespeeld.

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 3 (heen) en 9 november (terug). CSD Concepción uit Chili had moeten spelen tegen de winnaar van het duel tussen de Uruguayaanse clubs River Plate en Rentistas. Doordat deze clubs zich allebei terug hadden getrokken gingen de Chilenen automatisch door naar de halve finales.

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 17 (heen) en op 24 november (terug).

|}

Finale

 CA Talleres wint met 5–4 over twee wedstrijden.

Trivia 
 Zeven duels werden beslist na strafschoppen, samen met de editie van 1993 het hoogste aantal in de geschiedenis van het toernooi.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1999